Nevadilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Paronychia argentea.
El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.